Diofanto – generale del Ponto vissuto tra il II e il I sec. a.C.
Diofanto di Alessandria – matematico vissuto tra il III e il IV sec. d.C.